Ole Irgens henviser til:

 Ole Irgens (biskop) (1724–1803) – norsk biskop
 Ole Irgens (politiker) (1829–1906) – norsk politiker